Het seizoen 1999 van de Tippeligaen, de hoogste Noorse voetbaldivisie, begon op 10 april en eindigde op 31 oktober met het tweede duel uit de play-offs promotie/degradatie. Het was de 55ste editie van de strijd om het kampioenschap in de hoogste afdeling van het Scandinavische land. Rosenborg BK werd voor de veertiende keer landskampioen. Het was het achtste kampioenschap op rij voor de club.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie-degradatie

IK Start promoveert naar de Tippeligaen, Strømsgodset degradeert naar de 1. divisjon.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Toeschouwers

Zie ook
1. divisjon 1999
Noorse voetbalbeker 1999
Noors voetbalelftal in 1999

1999
Competitievoetbal 1999